Miłogost – staropolskie imię męskie
 Miłogost – władca zachodniosłowiańskiego plemienia Wieletów z początku IX wieku